Zákon o okresních úřadech může být:
 Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (č. 425/1990 Sb.)  
 Zákon o okresních úřadech (2000) (č. 147/2000 Sb.)